Nadine – variante del nome proprio di persona femminile Nadia
 Nadine (Nadine Beiler, 1990) – cantante austriaca
 Nadine (Nadine Coyle, 1985) – cantante irlandese,  membro delle Girls Aloud
 Nadine – località statunitense del Nuovo Messico
 Nadine (Is It You?) – singolo di Chuck Berry del 1964

 Nádine (Nádine Hoffeldt, 1982) – cantante sudafricana